Hünerfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Patrick Hünerfeld (* 1969), deutscher Arzt und Journalist
 Sebastian Hünerfeld (* 20. Jahrhundert), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Hühnerfeld